Тавризян (Тавризиан) () — армянская фамилия.
 Тавризян, Гаянэ Михайловна (1933–2015) — советский и российский философ, специалист в области истории философии, философской антропологии, культурологии.
 Тавризиан, Михаил Арсеньевич (1907–1967) — советский дирижёр и альтист.